Uller kann sich beziehen auf:

 Uller, den altnordischen Gott des Winters, der Jagd, des Zweikampfs, der Weide und des Ackers
 Karl Uller, einen deutschen Physiker
 Uller (Schiff, 1876), ein ehemaliges norwegisches Kanonenboot, das von der deutschen Kriegsmarine erbeutet und eingesetzt wurde
 Uller (Schiff, 1943), ein norwegischer Bergungsschlepper
 „Abteilung Uller“, eine Einheit der deutschen 54. Gebirgs-Nachrichten-Abteilung, die im Zweiten Weltkrieg den Elbrus bestieg, siehe Tragbare Erinnerungsabzeichen der Wehrmacht

Siehe auch:
 Ullern